Brave hendrik (uitdrukking), een uitdrukking in de Nederlandse taal
Brave hendrik (plant), een plant